Тріщина — сліди руйнування однорідного середовища.
 
 Громобоїна — тріщини у штамбі деревини від закіпання вологи у момент удару блискавки.
 Морозобоїна — тріщина у штамбі деревини під впливом холодових деформацій